Hans Erer ist der Name folgender Personen:

* Hans Erer der Ältere († 1428), Bürgermeister von Heilbronn
 Hans Erer der Jüngere († 1480), Bürgermeister von Heilbronn